Luis Suárez Fernández (1924) – Spaans historicus
 Luis Suárez (1935) – Spaans voetballer
 Luis Suárez (1987) – Uruguayaans voetballer
 Luis Suárez (bisschop) – 16e-eeuws prelaat, hulpbisschop van Toledo en bisschop van Dragonara
 Luis Suárez (honkballer) – Cubaans honkballer
 Luis Eduardo Suárez (1938-2005) – Argentijns voetballer
 Luis Fernando Suárez (1959) – Colombiaans voetbaltrainer
 Luis Ruiz Suárez (1913-2011) – Spaans priester en missionaris